Teutomer serait un général franc ayant été au service de l'Empire romain au . Il serait le plus lointain ancêtre connu des Mérovingiens.

Biographie 
Selon Eugen Ewig (de l’Institut historique allemand et de l’Académie des inscriptions et belles-lettres), Teutomer, un officier franc au service de l'empereur Julien, pourrait être le père de Richomer. Karl Ferdinand Werner suit cet avis, mais Christian Settipani est plus réservé, arguant qu'il est difficile de conclure tant que le peuple d'origine de Teutomer restera inconnu.

Descendance 
Cette potentielle descendance de Teutomer fait de lui l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père du roi des Francs .

Notes et références

Références

Voir aussi 

 Liste des chefs francs

Général de l'Empire romain du IVe siècle
Date de naissance incertaine (IVe siècle)
Guerrier franc